Ла Магдалена Тлатлаукитепек има више значења:

 Општина Ла Магдалена Тлатлаукитепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Магдалена Тлатлаукитепек (Ла Магдалена Тлатлаукитепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику